

Patronyme 
Hansen est un nom de famille d'origine germanique et dano-norvégien dérivé du nom de personne , avec le suffixe -sen, signifiant « fils de Hans ». Il est notamment porté par :
 Adam Hansen (né en 1981), coureur cycliste australien ;
 Adrian Hansen (né en 1971), joueur de squash sud-africain ; 
 Aksel Bonde Hansen (1918-1996), rameur d'aviron danois ;
 Al Hansen (1927-1995), artiste américain ; 
 Alf Hansen (né en 1948), rameur d'aviron norvégien ;
 Alvin Hansen (1887-1975), économiste américain ;
 Amoury Folmer-Hansen (1887-1961), joueuse de tennis danoise ;
 Anne Mette Hansen (née en 1994), handballeuse danoise ;
 Asbjørn Hansen (1930-2017), footballeur norvégien ;
 Axel Hornemann Hansen (1899-1933), coureur cycliste danois ;
 Axel Marius Hansen (1877-1960), homme politique danois ;
  ;
 Bertel Hansen (1932-2005), botaniste danois ;
 Bjørn Helland-Hansen (1857-1957), océanographe norvégien ;
 Bob Hansen (né en 1961), joueur de basket-ball américain ;
 Børre Falkum-Hansen (1919-2006), skipper norvégien ;
 Brendan Hansen (né en 1981), nageur américain ;
 Brian Hansen (né en 1990), patineur de vitesse américain ;
 Carla Hansen (1906-2001), scénariste de bande dessinée danois, épouse de Vilhelm Hansen ;
 Carsten Hansen (né en 1957), homme politique danois ;
 Christian Hansen (1885-1972), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Conrad Hansen (1906-2002), pianiste allemand ;
 Constantin Hansen (1804-1880), peintre danois ;
 Curt Hansen (né en 1964), joueur d'échecs danois ;
Danielle Hansen (née en 1993), rameuse américaine ;
 David Hansen (né en 1980), contre-ténor australien ;
 Dinah Jane Hansen (née en 1997), membre du girls band américain Fifth Harmony ;
 Edmund H. Hansen (1894-1962), ingénieur du son américain ;
 Edvin Hansen (1920-1990), footballeur danois ;
 Ejvind Hansen (1924-1996), kayakiste danois ;
 Eliza Hansen (1909-2001), pianiste et claveciniste ;
 Emil Christian Hansen (1842-1909), mycologue danois ;
 Erik Hansen (1913-2003), scénariste américain ;
 Erik Ninn-Hansen (1922-2014), homme politique danois ;
 Erik-Oskar Hansen (1889-1967), General der Kavallerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Eva Kjer Hansen (née en 1964), femme politique danoise ;
 Eva Kristin Hansen (1973-), femme politique norvégienne ;
 Fernanda Hansen (née en 1979), journaliste, animatrice de radio et animatrice de télévision chilienne ;
  ;
 Frank Hansen (né en 1945), rameur d'aviron norvégien ;
 Franklin Hansen (1897-1982), ingénieur du son américain ;
 Georg Alexander Hansen (1904-1944), officier de renseignement allemand et résistant au nazisme.
 Georg Emil Hansen (1833-1891), photographe danois ;
 Gerhard Armauer Hansen (1841-1912), bactériologiste norvégien ;
 Glenna Hansen (née en 1956), femme politique canadienne ;
 Gregory Hansen (né en 1962), scénariste américain ;
 Gunnar Hansen (1947-2015), acteur islando-américain ;
 Gus Hansen (né en 1974), joueur de poker danois ;
 Gyda Westvold Hansen (2002-), coureuse du combiné nordique norvégienne ;
  ;
 Hans Christian Hansen (1906-1960), homme politique danois ;
 Hans Jacob Hansen (1855-1936), zoologiste danois ;
 Hans Peter Hansen (1829-1899), xylographe danois ;
 Henry Hansen (1902-1985), coureur cycliste danois ;
 Holger Hansen (1929-2015), homme politique danois ;
 Holger Juul Hansen (1924-2013), acteur danois ;
 Ivar Hansen (1938-2003), homme politique danois ; 
 Jacques Hansen (1943-), acteur français ;
 James E. Hansen (né en 1941), climatologue américain ;
  ;
 Jens Jørgen Hansen (1939-2022), footballeur danois ;
 Jens Kristian Hansen (1971-), footballeur international féroïen, devenu entraîneur ;
 Jens Kristian Hansen (né en 1926), homme politique danois ;
  ;
 Jessica Hansen (née en 1995), nageuse australienne ;
 Jette Hansen (née en 1987), handballeuse danoise ;
 Jørgen Peder Hansen (1923-1994), homme politique danois ;
 Josef Theodor Hansen (1848-1912), peintre et illustrateur danois ;
  ;
 Kai Hansen (né en 1963), musicien et chanteur allemand ;
  ;
 Kate Hansen (née en 1992), lugeuse américaine ;
 Kieran Hansen (né en 1971), patineur de vitesse sur piste courte australien ;
 Kira Marie Peter-Hansen (née en 1988), femme politique danoise ;
 Lars Bo Hansen (né en 1968), joueur d'échecs danois ;
 Lasse Norman Hansen (né en 1992), coureur cycliste danois ;
 Holger Norman-Hansen (1899-1984), joueur d'échecs danois ;
 Line Hansen (né en 1983), joueuse de squash danoise ;
 Line Røddik Hansen (1988-), footballeuse internationale danoise ;
 Mack Hansen (né en 1998), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Mads Hansen (né en 1978), joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Marcel Hansen (19?-20?), gymnaste belge ;
 Marcus Sander Hansen (né en 2000), coureur cycliste danois ;
 Maurits Hansen (1794-1842), écrivain norvégien, auteur de roman policier ;
  ;
 Mike Hansen (né en 1971), basketteur espagnol ;
 Mikkel Hansen (né en 1987), handballeur danois ;
 Mogens Herman Hansen (né en 1940), philologue et historien danois ;
 Natasha Hansen (née en 1989), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Niko Hansen (né en 1994), footballeur danois ;
 Olaf Hansen (1902-1969), iranologue allemand ;
 Ove Hansen (1909-1997), homme politique danois ;
 Patti Hansen (née en 1956), mannequin et actrice américaine ;
 Peter Hansen (1921-2017), acteur américain ;
 Peter Andreas Hansen (1795-1874), astronome danois ;
 Phil Hansen (né en 1979), artiste américain ;
 Pia Hansen (née en 1965), tireuse sportive suédoise ;
 Poul Hansen (1913-1966), homme politique danois ;
 Rasmus Hansen (1896-1971), homme politique danois ;
 Rick Hansen (né en 1957), athlète paraplégique canadien ;
 Robert Hansen (1939-2014), tueur en série américain ;
 Rolf Hansen (1904-1990), réalisateur allemand ;
 Ryan Hansen (né en 1981), acteur américain ;
 Séverine Hansen (1981-), coureuse cycliste française de VTT cross-country ;
 Sune Berg Hansen (né en 1971), joueur d'échecs danois ;
 Suzy Hansen (née vers 1977), femme politique canadienne ;
 Svein Arne Hansen (1946-2020), dirigeant sportif norvégien ;
 Synne Hansen (née en 1995), footballeuse norvégienne ;
 Theophil Hansen (1813-1891) architecte austro-danois ;
  ;
 Thorvald Hansen (1884-1946), coureur norvégien du combiné nordique ;
 Thorkild Hansen (1927-1989), romancier danois ;
  ;
  ;
 Travis Hansen (né en 1978), joueur de basket-ball américain ;
 Trine Hansen (né en 1973), rameuse danoise ;
 Vilhelm Hansen (1900-1992), dessinateur de bande dessinée danois ;
 .

Toponyme 

 Hansen, une ville de l'Idaho (États-Unis) ;
 Palais Hansen, bâtiment néo-renaissance de Vienne (Autriche), sur le Schottenring.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Hansen est un cratère lunaire.

Biologie et médecine 
 Le bacille de Hansen est une bactérie, responsable de la lèpre.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Chr. Hansen (Christian Hansen) est une entreprise agroalimentaire.
 Edition Wilhelm Hansen (WH) est une maison d'édition musicale danoise.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien